Table des caractères Unicode U+2B000 à U+2B73F.

Supplément C aux idéogrammes unifiés CJC (Unicode  5.2) ()

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (2B000-2BFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  CJK Unified Ideographs Extension C, table sur le site Unicode (document PDF).

02B00